Macrosiphini — триба напівтвердокрилих комах родини Справжні попелиці (Aphididae). Це найчисельніша триба серед попелиць. Це дрібні комахи завдовжки 1-3 мм. Тіло веретеноподібної, еліпсоїдної або подовжено-яйцеподібної форми. Асоційовані з різноманітними рослинами, як трав'янистими, так і деревно-чагарниковими. Від інших представників підродини Aphidinae відрізняються великою, більш ніж в 2,2 рази відстанню між дихальцями 2-го і 3-го сегментів черевця, ніж відстань між дихальцями 1-го і 2-го сегментів. Також відрізняються збільшеними крайовими горбками на II—V тергітах черевця, які більші горбків на I і VII тергітах. Хвостик різної форми: пальцеподібний, мечоподібний, трикутний.

Класифікація

Примітки 

Попелиці
Триби комах